30. Mistrzostwa Europy w tenisie stołowym - mistrzostwa Europy w tenisie stołowym, które odbyły się w dniach 8–16 października 2011 w hali Ergo Arena w Gdańsku/Sopocie. Były to pierwsze mistrzostwa Starego Kontynentu w tej dyscyplinie sportowej rozgrywane w Polsce.

Reprezentacja Polski

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Wyniki

Turniej indywidualny kobiet

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Turniej indywidualny mężczyzn

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Turniej drużynowy kobiet 

 o 1. miejsce 

 o 3. miejsce 
 nie rozgrywano
 o 5. miejsce

 o 7. miejsce

 o 9. miejsce

 o 11. miejsce 

 o 13. miejsce 

 o 15. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Turniej drużynowy mężczyzn 

 o 1. miejsce 

 o 3. miejsce 
 nie rozgrywano
 o 5. miejsce

 o 7. miejsce

 o 9. miejsce

 o 11. miejsce

 o 13. miejsce

 o 15. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Mistrzostw Europy 2011
 

Mistrzostwa Europy w tenisie stołowym
2011 w sporcie
2011 w polskim sporcie
Historia najnowsza Gdańska
Historia Sopotu